Ба́тька — русское просторечное, дружеское от Батя — отец.
 Ба́тько — украинский перевод слова — отец.
 Батька () — распространённое прозвище президента Белоруссии А. Г. Лукашенко.
 Батька (фильм) — советский кинофильм 1971 года.
 Батька Махно — распространённое прозвище Нестора Махно.
 Батька Махно (песня) — песня группы Любэ 1990 года.
 Батька, Бедржих (род. 1922) — чешский и американский кинооператор, преподаватель Школы искусств Тиш.